Sobolew (gromada w powiecie garwolińskim)
 Sobolew (gromada w powiecie lubartowskim)